Jméno a příjmení Miroslav Toman nosí více osobností:

 Miroslav Toman (1935) – československý komunistický politik, ministr zemědělství, poslanec, otec Miroslava (* 1960)
 Miroslav Toman (1960) – český podnikatel a politik, ministr zemědělství od července 2013 do ledna 2014 a znovu od června 2018, syn Miroslava (* 1935)
 Miroslav Toman (fotbalista) (* 1936) – československý fotbalista, obránce (v ročníku 1964/65 hrál nejvyšší soutěž za Jiskru Otrokovice)